Tanc principal de batalla (del seu nom en anglès Main Battle Tank), model de tanc equipat per a qualsevol circumstància de guerra mecanitzada
 Molt baixa tensió, circuit elèctric utilitzat en automòbils i aeronàutica
 Prova basada en model (del seu nom en anglès Model-Based Testing), tasca basada en l'ús d'un model per a la realització de les proves de programari d'un projecte